Фрумін — єврейське прізвище. 

Відомі носії

Чоловіки 
 Фрумін Борис Моїсейович — російський радянський кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Фрумін Ілля Йосипович — єврейський громадський діяч, хірург-ортопед, член київської міської думи, есер.

Жінки 
 Фруміна Ганна Єфремівна — український радянський дитячий ортопед-травматолог, доктор медичних наук, професор.
 Фруміна Діна Михайлівна — українська радянська художниця, педагог.

Єврейські прізвища